Сотсков — русская фамилия, имеет женскую форму Сотскова. Известные носители:
 Сотсков, Александр Петрович (1920—?) — советский футболист.
 Сотсков, Борис Степанович (1908—1972) — советский учёный и педагог, специалист в области механики и автоматики.
 Сотсков, Геннадий Алексеевич (1925—2011) — народный художник РФ (2009).

Сотскова 
 Сотскова, Мария Романовна (род. 2000) — российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании.